Prinsesse Adrienne af Sverige, Hertuginde af Blekinge (Adrienne Josephine Alice; født 9. marts 2018) er en svensk prinsesse og hertuginde af Blekinge. Hun er tredje barn og anden datter af prinsesse Madeleine af Sverige og Christopher O'Neill.

Fødsel 
Prinsesse Adrienne fødes 9. marts 2018 klokken 00.41 på Danderyds sygehus. Hun vejede 3465 gram og var 50 cm lang ved fødslen. Samme dag skød forsvarsmakten salut med 21 skud fra Skeppsholmen i Stockholm, Boden, Karlskrona, Göteborg og Härnösand. Den 12. marts 2018 holdes en konselj på slottet, hvor King Carl XVI Gustaf annoncerede navnet på prinsessen og hendes hertugdømme. Adrienne er den første, som får Blekinge som hertugdømme. Senere samme dag blev Te Deum afholdt i Slottskyrkan på Stockholms Slot. Ved gudstjenesten var den nærmeste familie og repræsentanter fra parlamentet og regeringen.

Dåb 
Prinsesse Adrienne blev døbt den 8. juni 2018 i Drottningholms slottskyrka, samme sted hvor hendes ældre søskende blev døbt. Officianterne ved dåben var ærkebiskop Antje Jackelén, overhofprædikant biskop Johan Dalman og ordinerede hofprædikant og pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Prinsessens faddere er kusinen Anouska d'Abo samt forældrenes venner Coralie Charriol Paul, Nader Panahpour, Gustav Thott, Charlotte Kreuger Cederlund og Natalie Werner.

Titler, ordner og udmærkelser

Titler og prædikater 
 9. marts 2018 - 6. oktober 2019: Hendes kongelige højhed Adrienne, Prinsesse af Sverige, Hertuginde af Blekinge

 7. oktober 2019 - nu: Prinsesse Adrienne Josephine Alice, hertuginde af Blekinge.

Svenske ordner og dekorationer 
 Ledamot og Kommendör af Kungl. Maj: ts orden, der regnes fra fødselen, blev tildelt insignierne ved sin dåb den 8. juni 2018.

Anetavle 
Prinsesse Adrienne deler i sagens natur aner med sine søskende Prinsesse Leonore af Sverige og Prins Nicolas af Sverige.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Prinsesser fra Sverige
Huset Bernadotte
Hertuginder af Blekinge
Riddere af Serafimerordenen